Filippo Saporito (1870-1955) – psichiatra italiano
 Learco Saporito (1936-2016) – politico italiano
 Vincenzo Saporito (1849-1930) – politico italiano